Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма (ESPEN) () — многоотраслевая организация, занимается вопросами парентерального и энтерального питания. Официальный язык — английский. Центральный офис ассоциации зарегистрирован в Люксембурге.

История создания 

Официально ассоциация была создана в 1980 году в Ньюкасле, Великобритания. История создания ассоциации восходит к 1979 году, когда на неформальной международной встрече в Стокгольме было принято решение о создании организации, посвященной вопросам метаболизма. Было решено создать общество, основанное на междисциплинарных исследованиях пищевых и метаболических проблем, связанных с острыми болезнями. Ассоциация изначально называлась Европейское общество парентерального и энтерального питания: European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, поэтому получила аббревиатуру ESPEN. Это было первое научное общество, изучающее вопросы клинического питания. Международное общество парентерального питания (ISPN), было основано в 1966 году для обсуждения научных результатов, связанных с бурным развитием парентерального питания в конце 50-х и 60-х годов. Разработка и распространение парентерального питания в США В 60-х годах привело к созданию Американского общества парентерального и энтерального питания (ASPEN) в 1977 году.

Цели ассоциации 

 Проведение фундаментальных и клинических исследований;
 Выработка рекомендаций по оказанию и качеству клинической помощи пациентам.

Сфера деятельности ассоциации 

 Осуществление клинических исследований;
 Помощь и поощрение молодых исследователей на ежегодной премии;
 Организация различных научных мероприятий; 
 Публикация книг, монографий и журналов;
 Организация и проведение образовательных мероприятий;
 Организация взаимодействия с государственной властью по вопросам клинического питания.

Мероприятия ассоциации 

 Ежегодный конгресс ESPEN;
 Долгосрочная программа обучения ESPEN;
 Курсы по клиническому питанию ESPEN;
 День клинического питания ESPEN;
 Заседания для обсуждения вопросов клинического питания.

Ежегодный международный конгресс проводится в различных европейских городах, в нём принимает участие около 3000 участников из 82 стран мира. ESPEN всячески способствует распространению и применению на практике знаний о клиническом питании и метаболических процессах в организме. На проводимых ассоциацией ежегодных конгрессах врачам рассказывается о последних клинических исследованиях и научных разработках ESPEN, реализуются совместные образовательные программы: любой специалист может окончить курсы повышения квалификации на базе ESPEN по специальности «Питание и метаболизм» (Programme in Clinical Nutrition and Metabolism).

Публикации 

Официальными изданиями ESPEN являются:
 Журнал «Клиническое питание» (Clinical Nutrition), выходит 2 раза в месяц;
 Журнал «Дополнения для клинического питания» (Clinical Nutrition Supplements);
 Электронное издание «e-SPEN».

Рекомендации ESPEN в области клинического питания являются чрезвычайно полезным и необходимым пособием, позволяющим врачам различных специальностей принимать оптимальные решения по программам оказания нутритивной поддержки каждому конкретному пациенту и добиваться наилучших исходов лечения. Рекомендации представляют собой обобщённый опыт специалистов стран Европы, на основе которого врачи со всего мира разрабатывают стандарты у себя на родине.

Участники ESPEN 

Деятельность ESPEN в разных странах поддерживаются локальными обществами парентерального и энтерального питания. В 2011 году было заявлено 25 локальных обществ:

 Германия — DGEM (Немецкое общество клинического питания);
 Австрия — AKE (Австрийское общество клинического питания);
 Бельгия — SBNC (Бельгийское общество клинического питания);
 Босния и Герцеговина — BHSPEN (Общество парентерального и энтерального питания Боснии и Герцеговины);
 Болгария — BULSPEN (Болгарское общество парентерального и энтерального питания);
 Хорватия — CSPEN (Хорватское общество парентерального и энтерального питания);
 Дания — DSKE (Датское общество парентерального и энтерального питания);
 Словения — SZKP (Словенское общество парентерального и энтерального питания);
 Испания — SENPE (Испанское общество парентерального и энтерального питания);
 Франция — SFNEP (Франкоязычное общество парентерального и энтерального питания);
 Венгрия — HSPEN (Венгерское общество парентерального и энтерального питания);
 Исландия — ISPEN (Исландское общество парентерального и энтерального питания);
 Италия — SINPE (Итальянское общество парентерального и энтерального питания);
 Литва — LSPEN (Литовское общество парентерального и энтерального питания);
 Македония — MSPEN (Македонское общество парентерального и энтерального питания);
 Нидерланды — NESPEN (Нидерландское общество клинического питания и метаболизма);
 Польша — POLSPEN (Польское общество парентерального и энтерального питания);
 Португалия — APNEP (Португальская ассоциация парентерального и энтерального питания);
 Великобритания — BAPEN (Британская ассоциация парентерального и энтерального питания);
 Чехия — CSPEN (Чешское общество парентерального и энтерального питания);
 Румыния — ROSPEN (Румынское общество парентерального и энтерального питания);
 Сербия — NUPEN (Сербское общество парентерального и энтерального питания);
 Швеция — SWESPEN (Шведское общество парентерального и энтерального питания);
 Швейцария — SSNC (Швейцарское общество клинического питания);
 Турция — Kepa (Турецкая ассоциация парентерального и энтерального питания);

В России также есть подобная организация — Российская ассоциация «Общество парентерального и энтерального питания». Российская ассоциация тесно сотрудничает с ESPEN, стараясь адаптировать отечественную систему оказания медицинской помощи под мировые стандарты.

См. также 
 Клиническое питание
 Парентеральное питание
 Энтеральное питание
 День клинического питания
 Реми Майер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации 
 Ежегодный Конгресс ESPEN
 Долгосрочная Программа Обучения ESPEN
 Курсы по Клиническому Питанию ESPEN
 Журнал «Клиническое питание» (Clinical Nutrition)
 Журнал «Дополнения для Клинического питания» (Clinical Nutrition Supplements)
 Электронное издание «e-SPEN»

Метаболизм
Биохимия
Международные организации здравоохранения
Европейские международные организации
Международные общества
Международные ассоциации